Sveta Lucija (mučenica), mučenica u vrijeme Dioklecijanovih progona
Sveta Lucija (država), država u Karipskom moru

Naselja:
Sveta Lucija (Oprtalj), u Istri